Больши́е Зо́ндские острова́ (, , ) — группа островов в Юго-Восточной Азии. Вместе с Малыми Зондскими островами образуют Зондский архипелаг.

К Большим Зондским островам относятся (с запада на восток):
 Суматра — 473 000 км²;
 Ява — 132 000 км²;
 Калимантан (Борнео) — 743 330 км²;
 Сулавеси (Целебес) — 174 600 км².

На этих островах расположена главная часть Индонезии. Исключением является север острова Калимантан, на котором расположены островная часть Малайзии и Бруней.

Большие Зондские острова представляют собой границу между Тихим океаном (точнее одним из его морей, Южно-Китайским морем) и Индийским океаном. С общей площадью в 1,5 млн км² и населением около 180 млн жителей Большие Зондские острова являются самой большой островной группой мира. Только Гренландия превосходит их по площади.

Примечания 

Острова Индонезии
Острова Индийского океана
Острова Тихого океана
Малайский архипелаг